PPP6R1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 881 амінокислот, а молекулярна маса — 96 724.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Некатегоризовані білки